Reading Township (comté de Calhoun, Iowa)
Reading Township (Illinois)
Reading Township (Pennsylvanie)